Das Amt Wilhelmstein war eines der 25 Ämter, in die das Herzogtum Jülich unterteilt war. Es gehörte zu den ältesten Ämtern des Herzogtums. Das jüngere Amt Eschweiler wurde im 17. Jahrhundert in Personalunion vom Amt Wilhelmstein verwaltet, wo auch der für beide Ämter zuständige Amtmann in der Burg Wilhelmstein residierte.

Das Amt Wilhelmstein umfasste neben drei Gerichten
 von dem heutigen Alsdorf
Ofden,
 von dem heutigen Eschweiler
Dürwiß,
Hastenrath,
Hücheln,
Nothberg,
Scherpenseel,
St. Jöris,
Volkenrath,
Weisweiler,
 von dem heutigen Herzogenrath
 Bank,
Kohlscheid,
Niederbardenberg,
 von dem heutigen Langerwehe
Hamich,
Heistern,
Dingstuhl Langerwehe,
Kloster Wenau
 von dem heutigen Stolberg
Werth,
 von dem heutigen Würselen
Bardenberg,
Broich,
Euchen,
Linden-Neusen,
Pley,
Vorweiden.

Amtmänner 
Im 16. Jahrhundert waren Johann von Palandt, sein ältester Sohn Werner und dessen Bruder Marsilius nacheinander die Amtmänner von Wilhelmstein. 1614 war Wilhelm Spies zu Mozenborn Amtmann von Wilhelmstein und Echweiler. Er war auch Herzoglich-Jülischer Rat.

Weblinks 
 Der Ort Ofden im Amt Wilhelmstein
 Schloss Wachendorf und die Palandts als Amtmänner von Wilhelmstein
 NRW-Archive zum Amt Wilhelmstein

Wilhelmstein
Ehemalige Verwaltungseinheit (Städteregion Aachen)
Ehemalige Verwaltungseinheit (Kreis Düren)